Desa Buruan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buruan (administrativ by i Indonesien, lat -8,46, long 115,14), Provinsi Bali, 
 Desa Buruan (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 115,30), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar